Pesthy Pál (1873–1952) jogász, kúriai bíró, országgyűlési képviselő (Egységes Párt), igazságügy-miniszter

 Paul Pesthy (1938–2008) magyar származású olimpiai ezüstérmes (1964) amerikai öttusázó